Musca nitens är en tvåvingeart som först beskrevs av Zetterstedt 1845.  Musca nitens ingår i släktet Musca och familjen spyflugor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spyflugor
nitens